Джанандреа Нозеда (; род. 1964, Милан) — итальянский дирижёр.

Изучал дирижирование, композицию и фортепиано в Миланской консерватории. Затем занимался в мастер-классах Донато Ренцетти, Чон Мён Хуна и Валерия Гергиева. В 1994 г. выиграл в Испании Международный конкурс дирижирования Кадакесского оркестра, после чего был приглашён возглавить сам оркестр. С 1997 г. был главным приглашённым дирижёром Мариинского театра, затем главным приглашённым дирижёром Роттердамского филармонического оркестра. С 2001 г. главный дирижёр Филармонического оркестра BBC, одновременно с 2007 г. главный дирижёр туринского Королевского театра. Особый интерес прессы вызвал проект, реализованный Нозедой и оркестром BBC в 2005 г.: концертное исполнение девяти симфоний Бетховена было доступно для скачивания в Интернете. С 2011 г. - главный приглашённый дирижёр Израильского филармонического оркестра.

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Джанандреа Нозеды 
 Страница Джанандреа Нозеды на сайте Филармонического оркестра BBC 
 Страница Джанандреа Нозеды на сайте Мариинского театра

Дирижёры Италии
Академические музыканты Италии
Лауреаты премии журнала Gramophone